Командо́р может иметь следующие значения:

 Капитан-командор — военный чин в русском флоте XVIII века; соответствовал британскому коммодор ().
 Воинские звания в польском флоте: 
 командор (),
 командор поручик (),
 командор подпоручик ().
 Командор () или рыцарь-командор () — звание в некоторых рыцарских орденах (Орден Святого Иоанна Иерусалимского, Орден Британской империи, Орден Бани и т. д.)
 Командор () используется в Италии как вежливое обращение к старшему по годам или положению.
 Исторически сложилось, что переводчики, которые некомпетентны в военно-морской тематике, периодически путают однокоренные, но разные по смыслу термины:
 комма́ндер (от командир по ),
 командо́р (от командир по ),
 комендо́р (от командир по ). Поэтому в художественном и другом непрофильном материале периодически можно встретить их в перепутанном значении.